Plaats in Indonesië
 Lasi (Kuan Fatu), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Lasi (Kilo), een plaats in het bestuurlijke gebied Dompu in de provincie West-Nusa Tenggara